Merten může být:

 Merten (obec) – obec ve Francii
 Mertenovo divadlo – divadelní soubor založený v roce 1929

příjmení
 Karl-Friedrich Merten (1905–1993) – německý vojenský námořník během druhé světové války
 Vojta Merten (1895–1945) – český herec-komik